Витул (Vitulus) е име на:

 Когномен на римската фамилия Мамилии
 Луций Мамилий Витул, консул 265 пр.n.e.
 Квинт Мамилий Витул, консул 262 пр.н.е.
 Гай Мамилий Витул, първият плебей Curio Maxim на Курията 209 пр.н.е., претор 208 пр.н.е.